Robbins peut désigner :

Patronyme 

 Anne Frances Robbins (1921-2016), plus connue sous le nom de Nancy Reagan, femme d'affaires, actrice et femme politique américaine ;
 Anthony Robbins (né en 1960), écrivain américain ;
 Christopher Robbins (1946-2012), écrivain et journaliste britannique ;
 Daniel Robbins (?), créateur de la distribution GNU/Linux Gentoo et fondateur de la fondation Gentoo ;
  (1942-2003), mathématicien américain ;
 Prix Robbins, distinction mathématique ;
 Frank Robbins (1917-1994), dessinateur, peintre et auteur de comic strip américain (Johnny Hazard).
 Gale Robbins (1921-1980), actrice et chanteuse américaine ;
 Harold Robbins (1916-1997), écrivain américain ;
 Heidi Robbins (1991-), rameuse d'aviron américaine ;
 Horace Wolcott Robbins (1842-1904), peintre américain ;
 Jerome Robbins (1918-1998), danseur, chorégraphe et réalisateur américain ;
 Jess Robbins (1886-1973), réalisateur, scénariste, producteur, acteur, directeur de la photographie et monteur américain ;
 Lionel Robbins (1898-1984), économiste britannique ;
 Marc Robbins (1868-1931), acteur et scénariste américain né ;
 Matthew Robbins (1945-), scénariste et réalisateur américain ;
 Marty Robbins (1925-1982), chanteur de country, acteur, compositeur et producteur américain ;
Mel Robbins (1968-), animatrice de télévision américaine ;
 Royal Robbins (1935-2017), grimpeur et alpiniste américain ;
 Ryan Robbins (né en 1971), acteur canadien ;
 Tim Robbins (né en 1958), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Tod Robbins (1888-1949), scénariste et écrivain américain ;
 Tom Robbins (né en 1932), écrivain américain ;
 Trina Robbins (née en 1938), auteur américaine de bande dessinée.

Toponyme 
 Robbins, ville de Californie ;
 Robbins, ville de Caroline du Nord ;
 Robbins, ville de l'Illinois.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme